Хлорі́да, Хлори́да ( — «яскраво-зелена») — ім'я двох персонажів давньогрецької міфології:
 Хлорида — богиня квітів, дружина Зефіра, ототожнювалася з Флорою;
 Хлорида — дочка Ніоби й Амфіона, дружина Нелея, мати Нестора; єдина з усіх сестер, яку обминули стріли Аполлона й Артеміди.